Saint-Pierre-sur-Erve é uma comuna francesa na região administrativa de Pays de la Loire, no departamento de Mayenne. Estende-se por uma área de 9,74 km².

Demografia

Comunas de Mayenne (departamento)